Ранчо ел Пирул има више значења:

 Ранчо ел Пирул, Чарко дел Туле (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ел Пирул (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Пирул (Молкаксак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику